Horvátország
 Sloboština, falu Bresztovác községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Sloboština, Zágráb egyik déli városnegyede